|-
| 156501 - || || 9 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156502 - || || 9 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156503 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156504 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156505 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156506 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156507 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156508 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156509 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156510 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156511 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156512 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156513 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156514 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156515 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156516 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156517 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156518 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156519 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156520 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156521 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156522 - || || 12 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156523 - || || 15 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156524 - || || 4 de febrer de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156525 - || || 4 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156526 - || || 6 de febrer de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156527 - || || 4 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156528 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156529 - || || 6 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156530 - || || 7 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156531 - || || 7 de febrer de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156532 - || || 7 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156533 - || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156534 - || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156535 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156536 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156537 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156538 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156539 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156540 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156541 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156542 - || || 13 de febrer de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 156543 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156544 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156545 - || || 20 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156546 - || || 16 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156547 - || || 16 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156548 - || || 6 de març de 2002 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 156549 - || || 10 de març de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 156550 - || || 12 de març de 2002 || Bohyunsan || Bohyunsan
|-
| 156551 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156552 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156553 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156554 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156555 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156556 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156557 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156558 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156559 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156560 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156561 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156562 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156563 - || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156564 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156565 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156566 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156567 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156568 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156569 - || || 6 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156570 - || || 6 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156571 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156572 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156573 - || || 13 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156574 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156575 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156576 - || || 12 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156577 - || || 12 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156578 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156579 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156580 - || || 3 de març de 2002 || Piszkéstető || K. Sárneczky
|-
| 156581 - || 2002 FO || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156582 - || || 18 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 156583 - || || 19 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156584 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156585 - || || 3 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156586 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156587 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156588 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156589 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156590 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156591 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156592 - || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156593 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156594 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156595 - || || 8 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156596 - || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156597 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156598 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156599 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156600 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6